Elbow Lake kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Elbow Lake, Alberta, sjö, 
 Elbow Lake, British Columbia, sjö,

USA 

 Elbow Lake, Grant County, Minnesota, countyhuvudort,